Wallington – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Wallington – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Wallington – miasto w Anglii, w granicach Wielkiego Londynu
 Wallington – miasto w USA, w stanie New Jersey
 Wallington (rzeka) – rzeka w Anglii, w hrabstwie Hampshire